Ду може да се односи на:

 Ду (департман), департман у Француској
 Ду (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Ду (Де Севр), насељено место у Француској, у департману Де Севр
 Ду (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Ду (река), река у Француској
 Ду (Сена и Марна), насељено место у Француској, у департману Сена и Марна
 Ду ла Раме, насељено место у Француској, у департману Сена и Марна
 Ду Ли, кинеска репрезентативка у стрељаштву
 Ду Фу, кинески песник